Filmfare Award за лучший фильм (, ) — главная номинация старейшей и наиболее престижной кинопремии Болливуда (индустрии фильмов на хинди) Filmfare Awards, сравниваемой по значимости с «Оскаром», предназначенная для награждения лучшего из кинофильмов на хинди или хиндустани, вышедших в прокат за предыдущий год. Одна из номинаций «Большой пятёрки», присуждавшихся с самой первой церемонии награждения премией в 1954 году, за киноработы, вышедшие до конца 1953 года (наряду с номинациями за лучшую режиссёрскую работу, лучшие мужскую и женскую роли и лучшую музыку для песни к фильму).

Обладателем премии на первой церемонии награждения Filmfare Awards в безальтернативном порядке стал фильм 1953 года «Два бигха земли», спродюсированный и поставленный Бималом Роем.

Последним на настоящий момент, в марте 2021 года, премии был удостоен фильм  . Помимо главной, фильм был также победил в ещё в шести номинациях и выиграл премии за лучшую женскую роль, лучший сюжет, лучший мужской закадровый вокал, лучший монтаж и лучший звук.

Фильмы-номинанты и обладатели премии 
В списке приведены сведения о фильмах-номинантах и обладателях премии, сгруппированные по церемониям (годам) и десятилетиям. В таблицы включены имена режиссёров и продюсеров (и/или названия продюсировавших организаций) фильмов. Фильмы каждого года приведены в порядке, соответствующем официальному сайту премии  другим авторитетным индийским источникам. Лауреаты выделены полужирным шрифтом на золотом фоне. Режиссёры победивших фильмов, удостоенные также премии за лучшую режиссуру, отмечены индексом Р.

1950-е годы

1960-е годы

1970-е годы 
{| class="wikitable" width="100%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="8%"|Церемония
! width="27%"|Фильмы
! width="20%"|Режиссёры
! width="33%"|Продюсеры / компании производства
! width="6%"|Всего премийFilmfare
! width="6%"|Общиессылки
|-
| style="border-bottom:3px solid grey;" rowspan=3 align="center"|17-я(1970 год)
|  || || Ришикеш Мукхерджи, Н. Ч. Сиппи ||align="center"| 1
| style="border-bottom:3px solid grey;" rowspan=3 align="center"|
|-style="background:#FAEB86"
| «Преданность» ||  || Шакти Саманта || align="center"| 3
|- style="border-bottom:3px solid grey;"
|  || || Л. В. Прасад ||align="center"| 2
|-
| style="border-bottom:3px solid grey;" rowspan=3 align="center"|18-я(1971 год)
| || || Радж Кхосла ||align="center"| 1
| style="border-bottom:3px solid grey;" rowspan=3 align="center"|
|- style="background:#FAEB86"
| || Чандер Вохра ||Л. В. Прасад || align="center"| 2
|- style="border-bottom:3px solid grey;"
|«Pehchan» ||Соханлал Канвар || Соханлал Канвар ||align="center"| 4
|-
| style="border-bottom:3px solid grey;" rowspan=3 align="center"|19-я(1972 год)
|style="background:#FAEB86"| ||style="background:#FAEB86"|Ришикеш Мукхерджи ||style="background:#FAEB86"| Ришикеш Мукхерджи, Н. Ч. Сиппи ||style="background:#FAEB86" align="center"| 6
| style="border-bottom:3px solid grey;" rowspan=3 align="center"|
|-
|«Моё имя — Клоун» |||Радж Капур || Радж Капур || align="center"| 5
|- style="border-bottom:3px solid grey;"
|«Naya Zamana» || || Прамод Чакраворти ||align="center"| —
|-
| style="border-bottom:3px solid grey;" rowspan=3 align="center"|20-я(1973 год)
| «Anubhav» ||  || Басу Бхаттачарья || align="center"| 1
| style="border-bottom:3px solid grey;" rowspan=3 align="center"|
|- style="background:#FAEB86"
| «Be-Imaan» || Соханлал Канвар Р || Соханлал Канвар ||align="center"| 7
|- style="border-bottom:3px solid grey;"
| «Куртизанка» ||  || Камал Амрохи || align="center"| 1
|-
| style="border-bottom:3px solid grey;" rowspan=5 align="center"|21-я(1974 год)
|style="background:#FAEB86"|  ||style="background:#FAEB86"| Шакти Саманта ||style="background:#FAEB86"| Шакти Саманта || style="background:#FAEB86" align="center"| 1
| style="border-bottom:3px solid grey;" rowspan=5 align="center"|
|-
| «Aaj Ki Taaza Khabar» || Раджендра Бхатиа|| Раджендра Бхатиа || align="center"| 1
|-
| «Бобби» || Радж Капур || Радж Капур || align="center"| 5
|-
|  ||Гулзар || , Рому Н. Сиппи || align="center"| —
|- style="border-bottom:3px solid grey;"
| «Затянувшаяся расплата» ||  || Пракаш Мехра ||align="center"| 4
|-
| style="border-bottom:3px solid grey;" rowspan=5 align="center"|22-я(1975 год)
|  ||Шьям Бенегал || Лалит М. Биджлани, Френи Вариава || align="center"| —
| style="border-bottom:3px solid grey;" rowspan=5 align="center"|
|-
|  ||  || Ишан Арья, М. Ш. Сатхью, Абу Сивани || align="center"| 3
|-
|  || Анил Гангули || Санат Котхари || align="center"| 2
|-
|  ||  || Манодж Кумар || align="center"| 3
|- style="border-bottom:3px solid grey;background:#FAEB86"
| «Rajnigandha» || Басу Чаттерджи || Суреш Джиндал, Камал Сайгал ||align="center"| 2
|-
| style="border-bottom:3px solid grey;" rowspan=5 align="center"|23-я(1976 год)
| || Гулзар || Дж. Ом Пракаш || align="center"| 2
| style="border-bottom:3px solid grey;" rowspan=5 align="center"|
|-
| «Amanush» || Шакти Саманта || Шакти Саманта || align="center"| 2
|- style="background:#FAEB86"
| «Стена» || Яш Чопра Р ||  ||align="center"| 7
|-
| || Соханлал Канвар || Соханлал Канвар || align="center"| —
|- style="border-bottom:3px solid grey;"
| «Месть и закон» || Рамеш Сиппи ||  || align="center"| 1
|-
| style="border-bottom:3px solid grey;" rowspan=5 align="center"|24-я(1977 год)
|  || Басу Чаттерджи ||  || align="center"| 1
| style="border-bottom:3px solid grey;" rowspan=5 align="center"|
|-
| «Chitchor» || Басу Чаттерджи ||  || align="center"| 1
|-
|  || Яш Чопра || Яш Чопра || align="center"| 4
|- style="background:#FAEB86"
|  || Гулзар Р || П. Малликхарджуна Рао ||align="center"| 2
|- style="border-bottom:3px solid grey;"
| «Tapasya» ||Анил Гангули || Тарачанд Барджатья || align="center"| 1
|-
| style="border-bottom:3px solid grey;" rowspan=5 align="center"|25-я(1978 год)
| «Амар, Акбар, Антони» ||  || Манмохан Десаи || align="center"| 3
| style="border-bottom:3px solid grey;" rowspan=5 align="center"|
|- style="background:#FAEB86"
|  || Шьям Бенегал || Лалит М. Биджлани, Френи Вариава || style="background:#FAEB86" align="center"| 1
|-
| «Gharaonda» || Бхимсайн Кхурана || Бхимсайн Кхурана || align="center"| 2
|-
|  || Шьям Бенегал ||  || align="center"| 1
|- style="border-bottom:3px solid grey;"
|  || Басу Чаттерджи || Джая Чакраварти || align="center"| 3
|-
| rowspan=5 align="center"|26-я(1979 год)
|  || || Тарачанд Барджатья || align="center"| —
| rowspan=5 align="center"|
|-style="background:#FAEB86"
|«Внебрачный сын» ||  || Радж Кхосла || align="center"| 3
|-
|  || Пракаш Мехра || Пракаш Мехра || align="center"| —
|-
| «Шахматисты» || Сатьяджит Рай || Суреш Джиндал || align="center"| 2
|-
|  || Яш Чопра || Гулшан Рай || align="center"| —
|}

 1980-е годы 

 1990-е годы 

 2000-е годы 

 2010-е годы 

 2020-е годы 

 Спецприз Filmfare Awards 2005 года — лучший фильм за 50 лет существования премии 
На 50-й юбилейной церемонии награждения Filmfare Awards, состоявшейся 26 февраля 2005 года был объявлен особый юбилейный спецприз для «лучшего фильма за 50 лет существования премии». Статуэтка «Чёрной леди», сделанная для юбилейного награждения в золоте, досталась режиссёру Рамешу Сиппи, поставившему фильм «Месть и закон» (1975).

В своё время фильм уже номинировался и входил в шорт-лист ряда категорий 23-го награждения Filmfare Awards, однако на тот момент проиграл фильму «Стена» Яша Чопры, заработав только приз за лучшую монтажёрскую работу.

 Примечания 

 Ссылки 
 Официальный сайт и база данных премии на сервере издательского дома The Times of India (c 1954 по 2006 год, за работы 1953—2005 годов)
 
 Filmfare Awards на сайте Internet Movie Database''

Литература 
 
 
 

Награды, появившиеся в 1954 году
Ф